

Geografia
 Tempio Pausania – città della Sardegna nella provincia di Sassari
 Terranova Pausania – nome della città di Olbia fino al 1939

Persone
 Pausania – generale spartano, reggente di Sparta nella prima metà del V secolo a.C.
 Pausania – re di Sparta dal 409 al 395 a.C.
 Pausania di Gela – medico greco del V secolo a.C.
 Pausania di Atene – poeta amico di Platone e amante di Agatone
 Pausania di Macedonia – re di Macedonia nel 393 a.C.
 Pausania – pretendente al trono macedone in concorrenza con Filippo II di Macedonia
 Pausania di Orestide – guardia del corpo che nel 336 a.C. assassinò Filippo II di Macedonia, il padre di Alessandro Magno
 Pausania il Periegeta – scrittore, viaggiatore e geografo greco antico del II secolo d.C.